Aphrodisia steht für:

 Aphrodisia, ein Fest zu Ehren der griechischen Götting Aphrodite
 Aphrodisia (Lakonien), antike Stadt in Lakonien
 Aphrodisias, auch genannt Aphrodisia, antike Stadt in Karien
 Aphrodisia (Fernsehserie), erotische französische Fernsehserie, ausgestrahlt seit 1995

Siehe auch: Aphrodisias (Begriffsklärung)